|-
| 148801 - ||  || 19 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148802 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148803 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148804 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148805 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148806 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148807 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148808 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148809 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148810 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148811 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148812 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148813 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148814 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148815 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148816 - ||  || 22 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148817 - ||  || 22 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148818 - ||  || 22 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148819 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148820 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148821 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148822 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148823 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148824 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148825 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148826 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148827 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148828 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148829 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148830 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148831 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148832 - ||  || 21 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148833 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148834 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148835 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148836 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148837 - ||  || 21 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148838 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148839 - ||  || 26 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148840 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148841 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148842 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148843 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148844 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148845 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148846 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148847 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148848 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148849 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148850 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148851 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148852 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148853 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148854 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148855 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148856 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148857 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148858 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148859 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148860 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148861 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148862 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148863 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148864 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148865 - ||  || 15 noiembrie 2001 ||  || , 
|-
| 148866 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148867 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148868 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148869 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148870 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148871 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148872 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148873 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148874 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148875 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148876 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148877 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148878 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148879 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148880 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148881 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148882 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148883 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148884 - ||  || 20 noiembrie 2001 ||  || , 
|-
| 148885 - ||  || 24 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148886 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148887 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148888 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148889 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148890 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148891 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148892 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148893 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148894 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148895 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148896 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148897 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148898 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148899 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148900 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-